

Toponyme 

 Vallée d'Ollo (anciennement Ollo, Valle de Ollo en espagnol ou Ollaran ou Ollibar en basque), municipalité de la communauté forale de Navarre, en Espagne.

Patronyme 

 Germain Anouman Ollo (1951-2022), homme d'État ivoirien.
 Karl Ollo (18?-19?), patineur artistique russe.
 Manuella Ollo (1985-), cheffe d'entreprise ivoirienne.